Bel (unidade)
 Bel (mitologia) — título aplicado a vários deuses antigos semitas, em muitos casos sinónimo de Baal
 Bel (Vila Sésamo)